Формуладейльдин 2005 () — 63-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 28 марта 2005 года и закончился 22 октября 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2005
Фарерские острова
2005 год на Фарерских островах